Дискография американской трэш-метал-группы Megadeth состоит из 16студийных, 7концертных, 2мини-альбомов, 9сборников и 31сингла. Видеография насчитывает 10видеоальбомов и 31видеоклип. Megadeth входит в так называемую «большую четверку трэш-метала» и является одной из самых коммерчески успешных метал-групп, превосходя по этому показателю Slayer и Anthrax и уступая лишь группе Metallica.

После того, как гитарист Дэйв Мастейн был уволен из группы Metallica, он вместе с бас-гитаристом Дэвидом Эллефсоном, гитаристом Грегом Хэндевидтом и барабанщиком Дижоном Карратерсом в 1983 году создает группу Megadeth. В конце 1984 года коллектив подписывает контракт с независимым лейблом Combat Records. Дебютный альбом группы Killing Is My Business… and Business Is Good! 1985 года хорошо продавался для независимого лейбла, за счет чего Megadeth привлекли к себе внимание крупных компаний. К концу года был подписан контракт с лейблом Capitol Records. Первым крупным релизом под маркой этой фирмы стал альбом Peace Sells… but Who’s Buying?, вышедший в свет в 1986 году и ставший первым платиновым диском в истории Megadeth.

Перед записью третьего альбома Мастейн увольняет из состава Криса Поланда и Гара Самуэльсона и заменяет их на Джеффа Янга и Чака Белера соответственно. Новым составом в 1988 году группа записывает третий альбом So Far, So Good… So What! Этот релиз был встречен критиками довольно прохладно, однако, как и предыдущий альбом, он так же получил платиновый статус. Годом позже оба новопришедших музыканта были заменены гитаристом Марти Фридманом и барабанщиком Ником Менцей. В 1990 году выходит очередной платиновый альбом Rust in Peace, в котором ясно слышатся элементы как трэш-, так и спид-метала. Синглы с этого релиза «Holy Wars… The Punishment Due» и «Hangar18» попали в топ-15 хит-парадов Ирландии и Великобритании. Через два года Megadeth выпускают свой самый коммерчески успешный альбом Countdown to Extinction, который продался общим числом более двух миллионов копий, благодаря чему получил дважды платиновый статус. Эксперименты над музыкальным жанром продолжились — в Countdown to Extinction звучание смешивается с классическим хеви-металом. Альбом занял второе место в Billboard200. Сингл Symphony of Destruction достигает 71-й позиции в Billboard Hot100.

Youthanasia (1994 года) доходит до четвёртого места в Billboard200. Альбом не повторяет успех предыдущего альбома, став платиновым один раз. Синглы «Train of Consequences» и «ÀTout leMonde» попадают в топ-30 Hot Mainstream Rock Tracks. Следующий студийный альбом Cryptic Writings вышел в 1997 году и добился статуса золотого. Сингл «Trust» занимает пятое место в Hot Mainstream Rock Tracks. Спустя год на место барабанщика приходит Джимми Деграссо, и в таком составе группа записывает альбом Risk, вышедший в 1999 году. В данной работе ощущается влияние альтернативного метала. Новое звучание вызвало критику и непонимание со стороны фанатов, поэтому Risk стал коммерческим провалом для Megadeth. В 2000 году Фридман покидает группу, его заменяет гитарист Эл Питрелли. Вскоре после этого Megadeth подписывают контракт с лейблом Sanctuary Records. Под маркой этого лейбла в 2001 году группа выпускает альбом The World Needs a Hero. В начале 2002 года Мастейн тяжело повреждает руку и объявляет о распаде группы.

В 2004 году Мастейн вновь собирает Megadeth. В этом же году выходит альбом The System Has Failed. Следующие студийные альбомы (вышедшие на новом лейбле Roadrunner Records) United Abominations (2007) и Endgame (2009) заняли, соответственно, 8-ю и 9-ю строчки в Billboard200.

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Сборники

Мини-альбомы

Синглы

Прочие песни, участвовавшие в хит-парадах

Видео

Видеоклипы

Примечания 

Megadeth
Megadeth